Укло́н (в геодезии) — показатель крутизны склона; отношение проекции линии на местности на вертикальную плоскость (ПРЕВЫШЕНИЕ) к проекции этой же линии на горизонтальную плоскость (ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПРОЛОЖЕНИЕ). Иными словами, величина уклона равна тангенсу угла между величиной подъёма склона и горизонталью (тангенсу угла наклона).

Например, подъёму 12 метров на 100 метров перемещения по горизонтали соответствует уклон, равный 0,12 (12 % или 120 ‰).

При чтении  знак «%» произносится «сотых», а «‰» — «тысячных».

Уклон указывают на дорожных знаках 1.13 «Крутой спуск» и 1.14 «Крутой подъём».

На топографическом плане (карте)  по графику заложений можно определить не уклон, а угол наклона (на рисунке это альфа).

Примечания 

Геодезия
Углы